Floth ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Floth (1934–2005), deutscher Bobsportler
 Markus Floth (* 1971), österreichischer DJ und Moderator